Баттерси — многозначный термин, который может обозначать:

Электростанции 
 Баттерси — электростанция на юге Лондона.

Районы 
 Баттерси — жилой район в Лондоне.

Мосты 
 Баттерси — мост в Лондоне.
 Баттерси — железнодорожный мост в Лондоне.